City Football Group, grup d'empreses que gestiona diversos clubs de futbol amb seu a Manchester (Regne Unit)
 Campofrío Food Group, empresa multinacional del sector de l'alimentació amb seu a Madrid (Espanya)
 Club de Futbol Gavà, club de futbol de la ciutat de Gavà (Baix Llobregat)
 Club de Futbol Gandia, club de futbol de la ciutat de Gandia (La Safor)
 Cosmo For Guys, versió per al públic masculí de la revista Cosmopolitan
 Gramàtica lliure de context (del seu nom en anglès Context-Free Grammar), un tipus de gramàtica formal, en lingüística i informàtica